Eporycta är ett släkte av fjärilar. Eporycta ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmalar
Eporycta